Mokry Żleb – żleb w Dolinie Starorobociańskiej w Tatrach Zachodnich
 Mokry Żleb – żleb w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich